Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Helena Suková (semifinali)
 Manuela Maleeva (primo turno)

 Zina Garrison (secondo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1985